Чемпионат Европы по фигурному катанию 1971 года проходил со 2 по 7 февраля в Цюрихе (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

В парном катании доминировали представители СССР, занявшие все места на пьедестале почёта. Первое место, несмотря на падение Алексея Уланова при исполнении двойного акселя, заняли Ирина Роднина и Алексей Уланов. В танцах с минимальным перевесом над представителями ФРГ Ангеликой Бук и Эрихом Бук победили танцоры из СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков. У мужчин победил представитель Чехословакии Ондрей Непела. У женщин победила представительница Австрии Беатрис Шуба. Её сильной стороной было исполнение обязательной программы. Произвольную программу выиграла Соня Моргенштерн, исполнившая редко исполняемый в то время женщинами тройной сальхов.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
1971 год в фигурном катании
Спорт в Швейцарии в 1971 году
Февраль 1971 года
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии